Echeverría oder Echeverria ist der Familienname folgender Personen:

 Adelmar Echeverría (* ?), argentinischer Tennisspieler
 Álvaro Rodríguez Echeverría (* 1942), costa-ricanischer Priester, Generalsuperior der Brüder der christlichen Schulen
 Anita Cristina Escher Echeverría (* 1958), salvadorianische Diplomatin
 Atanasio Echeverría y Godoy (*?), wissenschaftlicher Zeichner
 Axel Echeverria (* 1980), deutscher Politiker (SPD)
 Bernardino Echeverría Ruiz (1912–2000), Bischof von Ambato, Erzbischof von Guayaquil
 Bolívar Echeverría (1941–2010), ecuadorianisch-mexikanischer Wissenschaftler, Philosoph und Schriftsteller
 Carlos Echeverría (* 1958), argentinischer Schauspieler
 Emilio Aranguren Echeverría (* 1950), kubanischer Geistlicher, Bischof von Holguín
 Enrique Echeverría (1923–1972), mexikanischer Künstler
 Esteban Echeverría (1805–1851), argentinischer Dichter
 Francisco Javier Echeverría (1797–1852), 1841 Präsident von Mexiko
 Graciela Morales F. de Echeverria, Diplomatin Costa Ricas 
 Inés Echeverría Bello (1868–1949), chilenische Schriftstellerin
 Juan Echeverría (* 1991), uruguayischer Rugby-Union-Spieler
 Lidiannis Echeverria Benitez (* 1996), kubanische Beachvolleyballspielerin
 Luis Echeverría Álvarez (1922–2022), Präsident Mexikos (1970–1976)
 María Guggiari Echeverría (1925–1959), paraguayische römisch-katholische Karmelitin, Selige
 María José Echeverría (* 1982), chilenische Leichtathletin
 Mariano Fernández de Echeverría y Veytia (1718–1779), mexikanischer Historiker
 Nadia Echeverría Alam (* 1995), venezolanische Tennisspielerin
 Nicolás Echevarría (* 1947), mexikanischer Filmregisseur
 Roberto Echeverría (* 1976), chilenischer Langstreckenläufer
 Xavier Moyssén Echeverría (1924–2001), mexikanischer Kunsthistoriker